Highland County er navnet på 2 counties i USA:

 Highland County, Ohio
 Highland County, Virginia